Jądro grzbietowe Clarke’a (jądro piersiowe, jądro Stillinga-Clarke’a łac. nucleus dorsalis, ang. dorsal nucleus of Clarke) – niewielka, parzysta blaszka istoty szarej rdzenia kręgowego, rozciągająca się od segmentu (C8) Th1 do L1 (L3) w podstawie rogu tylnego rdzenia. Według podziału Rexeda jądro grzbietowe znajduje się w blaszce VII. W rdzeniu przedłużonym odpowiada mu jądro klinowate dodatkowe. W jądrze grzbietowym leżą 2. neurony drogi rdzeniowo-móżdżkowej tylnej (tractus spinocerebellaris posterior).

Funkcją jądra grzbietowego Clarke’a jest przekazywanie impulsów czuciowych z wrzecionek nerwowo-mięśniowych i wrzecionek nerwowo-ścięgnowych (nieuświadomione czucie głębokie) do móżdżku.

Opisał je brytyjski neurolog Jacob Augustus Lockhart Clarke.

Przypisy

Bibliografia 
 

Neuroanatomia